Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1933 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Ergebnisse

Quelle 
 The Vancouver Sun (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 1. bis 7. August 1933

Tennisturnier in Vancouver